Belgique
 Rue de l'Abondance, à Bruxelles ;

France
 Rue de l'Abondance, à Lyon ;
 Rue de l'Abondance, à Vitry-le-François ;
 Rue de l'Abondance, à Cergy-Pontoise ;
 Rue des Abondances, à Boulogne-Billancourt.

Notes et références 

Abondance